

Risultati

Test match

Gli altri incontri 

Tour di rugby a 15 in Sudafrica